Lagenicella är ett släkte av mossdjur. Lagenicella ingår i familjen Teuchoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Lagenicella